Крайняк — прізвище, розповсюджене в Карпатах:
 Крайняк Франтішек — грекокатолицький священник, перекладач релігійних текстів русинським діалектом
 Крайняк Юрко — футболист